Vilhelm I kan syfta på:
Vilhelm Erövraren
Vilhelm I av Holland
Vilhelm I av Nederländerna
Vilhelm I av Skottland
Vilhelm I av Bayern
Vilhelm I av Hessen
Vilhelm I, tysk kejsare
Vilhelm I av Oranien
Vilhelm I, furste av Albanien
Vilhelm I av Württemberg

Regentnamn